Sega 32X — дополнение к игровой приставке Sega Mega Drive. Имея кодовое название Project Mars, 32X была сделана для того, чтобы расширить возможности Mega Drive, при этом она должна была поддерживаться до выхода Sega Saturn. В отрыве от Mega Drive, 32X имела собственные игровые картриджи и собственную библиотеку игр.

Всего на 32X было выпущено 40 игр, 36 из которых вышли в Северной Америке (10 эксклюзивов), 27 на территориях с PAL (2 эксклюзива), 18 в Японии (1 эксклюзив) и 2 в Бразилии (1 эксклюзив), а 6 требовали как 32X, так и Sega CD. На проведённой в июне 1994 года Consumer Electronics Show, Sega впервые представила 32X, при этом позиционировала её как «то, что позволит бедным играть в игры следующего поколения».

Выпущенные игры

Отменённые игры

См. также 
 Список игр на Sega Mega Drive
 Список игр на Sega Mega-CD
 Список игр на Sega Saturn

Примечания 

Sega 32X